The Football League 1891–92 var den fjerde sæson af The Football League og dermed også det fjerde engelske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet med to hold til 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland AFC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

Hold

Valg af nye hold 

De tre hold, der sluttede på placeringerne 11, 13 og 14 i ligaen, stillede alle op til genvalg. West Bromwich Albion FC, som sluttede på 12.-pladsen, var som vinder af FA Cup'en automatisk sikret endnu en sæson i ligaen. Derudover havde yderlige otte klubber søgt om optagelse i ligaen. Eftersom ligaen blev udvidet fra 14 til 16 hold, skulle der blandt de elleve ansøgere vælges fem hold til den efterfølgende sæson. Resultatet blev, at to af ligaklubberne, Accrington FC og Stoke FC opnåede genvalg, samt at The Wednesday FC, Nottingham Forest FC og Newton Heath FC, alle tre fra Football Alliance, blev optaget i ligaen.

Efterfølgende blev det besluttet at udvide ligaen med en 2. division, og til den nye sæson i den division blev tre af de klubber, der ikke opnåede valg til ligaen, Sheffield United FC, Darwen FC og Burton Swifts FC, inviteret til at deltage.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1891-92

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892